Această pagină este o listă de personalități notabile care s-au născut în statul Indiana.

Oameni
Indiana